Callipelta är ett släkte av svampdjur. Callipelta ingår i familjen Neopeltidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Callipelta